Роберт Джеймс Раллисон (родился 14 мая 1996 г.), известный в сети как TheOdd1sOut — американский ютубер, карикатурист, аниматор, писатель, актёр озвучивания и продюсер. Он известен созданием сюжетных анимаций на своем канале YouTube и соавтором предстоящего сериала Netflix Oddballs.

Личная жизнь 
Раллисон родился в Чандлере, штат Аризона, 14 мая 1996 года. в семье мормонов. Он учился в средней школе Перри в Гилберте, штат Аризона. По словам Раллисона, у него не было формального обучения рисованию, но в детстве он хотел стать карикатуристом.

В 2018 году Раллисон переехал в Глендейл, Калифорния.

Карьера

Веб-комиксы 
Первыми опубликованными иллюстрированными работами Раллисона были веб-комиксы под названием TheOdd1sOut. Он загрузил первый комикс на Tumblr в июне 2012 года, когда ему было 16 лет. После 100 комиксов у него появилось 100 подписчиков, и ему потребовалось около года, чтобы привыкнуть к своему художественному стилю. К сентябрю 2016 года он написал около 400 стрипсов. Раллисон описал персонажей своих комиксов как «зефирных людей» из-за их белого округлого вида. Его комиксы, как правило, были сосредоточены на беззаботных темах, таких как буквальное понимание известных каламбуров или высмеивание социальных клише.

YouTube 
30 августа 2014 года, чуть более чем через два года после запуска своего веб-комикса, Раллисон запустил свой канал на YouTube как комикс theodd1sout. В своих анимационных видеороликах, в которых представлены те же «зефирные люди», что и в веб-комиксе, он рассказывает об истории своей жизни, своих мыслях и мнениях. Его первое видео называлось «Книга, которую я сделал в детстве», и в нём рассказывалось о коротком рассказе, который он написал, когда учился в начальной школе. В апреле 2016 года его канал набрал более 278 000 подписчиков, что дало ему в общей сложности более 400 000 подписчиков. В какой-то момент Раллисон бросил колледж, чтобы полностью посвятить себя видеосъемке.

2 декабря 2017 года Раллисон создал второй канал TheOdd2sOut, на который он загружает дополнительный контент, не связанный с анимацией, например игры с другими людьми. TheOdd2sOut достиг 1 миллиона подписчиков в апреле 2018 года, а основной канал достиг 10 миллионов подписчиков в январе 2019 года.

Сотрудничество 
Раллисон сотрудничал с другими для создания двух песен и сопровождающих их музыкальных клипов: «Life is Fun» в июле 2018 года с Дэвидом Брауном из Boyinaband; и «Good Person» в декабре 2020 года с Джоэлом Бергхультом из RoomieOfficial.

Его анимационный персонаж появился в сцене титров YouTube Rewind: The Shape of 2017 и в YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind, где у него есть говорящая роль.

В марте 2019 года Раллисон снялся в видео YouTuber Battle Royale от MrBeast за 200 000 долларов. Он был в команде с Jaiden Animations и Энтони Падиллой, и они выиграли первый раунд. Раллисон отдал прибыль, которую он получил от YouTuber Battle Royale, в #TeamTrees, некоммерческую организацию, основанную MrBeast, которая поставила цель посадить 20 миллионов деревьев к концу 2019 года.

Приём 
По состоянию на 7 января 2021 года у основного канала Раллисона на YouTube было более 16 миллионов подписчиков, а у его дополнительного канала — более 2,7 миллиона подписчиков.

Сценарист Foodbeast Питер Фам назвал три видео Раллисона о работе в Subway (которое Раллисон комедийно называет «Sooubway») «потрясающими» и «веселыми».

В 2017 году Дэйв Трамбор из Collider назвал Раллисона одним из пяти ютуберов, которые «готовились к массовому успеху». В 2018 году Кристин Брантли из Culturess положительно оценила его канал и веб-комиксы, написав: «Вы будете прикованы к экрану, смотря все эти веселые клипы и читая все его замечательные комиксы».

Книги 
 TheOdd1sOut: How to Be Cool and Other Things I Definitely Learned from Growing Up (Июль 2018)
 TheOdd1sOut: The First Sequel (Март 2020)

Ютуберы США